Resultats del Gran Premi del Japó de Fórmula 1 de la temporada 1991 disputat al circuit de Suzuka el 20 d'octubre del 1991.

Resultats

Altres 
 Pole: Gerhard Berger 1' 34. 700

 Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 41. 532 (a la volta 39)

Referències 
 

Japó
1991